San Miguel est la forme espagnole de . Le nom San Miguel peut désigner :

Patronymes 

 Luis García San Miguel (1929-2006), juriste et philosophe espagnol ;
 Gregorio San Miguel (1940-), cycliste espagnol ;
 Rodrigo San Miguel (1985-), joueur espagnol de basket-ball ;
 Janina San Miguel (1990-), reine de beauté philippine.

Toponymes

Argentine 
 San Miguel de Tucumán, localité argentine et capitale de la province de Tucumán ;
 San Miguel, localité argentine située dans la province de Buenos Aires et chef-lieu du partido homonyme ;
 San Miguel, partido argentin, dont la ville homonyme est capitale ;
 San Miguel, localité argentine située dans la province de Corrientes, et chef-lieu du département de San Miguel ;
 Villa San Miguel, aussi appelée Herrera, localité rurale argentine située dans le département d'Uruguay et dans la province d'Entre Ríos.

Chili 
 San Miguel, commune chilienne ;
 San Miguel, station de métro de Santiago.

Colombie 
 San Miguel, ville située dans le département de Putumayo ;
 San Miguel, municipalité située dans le département de Santander.

Costa Rica 
 San Miguel, ville située dans la province de San José ;
 San Miguel, ville située dans la province d'Heredia.

Cuba 
 San Miguel del Padrón, municipalité de La Havane.

Équateur 
 San Miguel, canton de la province de Bolívar.

Espagne 
 San Miguel, localité espagnole située dans la province d'Alava ;
 San Miguel de Abona, commune située au sud de l'île de Ténérife dans l'archipel des Canaries ;
 San Miguel de Balansat, localité espagnole de l'Île d'Ibiza ;
 San Miguel del Cinca, commune dans la province de Huesca.

États-Unis 
 San Miguel, census-designated place située en Arizona ;
 San Miguel,  située dans le comté de San Luis Obispo, en Californie ;
 San Miguel,  située dans le comté de Contra Costa, en Californie ;
 , aux États-Unis ;
 Île San Miguel, en Californie.

Mexique 
 San Miguel de Allende, ville mexicaine de l'État de Guanajuato ;
 San Miguel Totocuitlapilco, village situé dans la municipalité de Metepec, Mexico.

Panama 
 ,  du district de Las Tablas dans la province de Los Santos ;
 ,  du district de Balboa dans la province de Panama.

Paraguay 
 San Miguel, commune située dans le département de Misiones.

Pérou 
 San Miguel, un des  de la province de Lima.

Philippines 
 San Miguel, municipalité de l'île de Bohol ;
 San Miguel, municipalité de la province de Bulacain ;
 San Miguel, municipalité de la province de Leyte ;
 San Miguel, municipalité de la province de Catanduanes ;
 San Miguel, municipalité de la province d'Iloilo ;
 San Miguel, municipalité de la province de Surigao du Sud ;
 San Miguel, municipalité de la province de Zamboanga du Sud.

Salvador 
 San Miguel, ville ;
 Département de San Miguel, département ;
 Le San Miguel, volcan.

Venezuela 
 San Miguel, capitale de la paroisse civile de San Miguel de la municipalité de Fernando de Peñalver dans l'État d'Anzoátegui ;
 San Miguel, capitale de la paroisse civile de San Miguel de la municipalité de Jiménez dans l'État de Lara ;
 San Miguel, capitale de la paroisse civile de San Miguel de la municipalité de Boconó dans l'État de Trujillo ;
 San Miguel de Cunaviche, capitale de la paroisse civile de Cunaviche de la municipalité de Pedro Camejo dans l'État d'Apure.

Subdivisions 
 San Miguel, l'une des trois divisions territoriales et statistiques dont l'une des deux paroisses civiles de la municipalité de Fernando de Peñalver dans l'État d'Anzoátegui ;
 San Miguel, l'une des huit paroisses civiles de la municipalité de Jiménez dans l'État de Lara ;
 San Miguel, l'une des quatre paroisses civiles de la municipalité d'Urdaneta dans l'État de Lara ;
 San Miguel, l'une des douze paroisses civiles de la municipalité de Boconó dans l'État de Trujillo.

Autres 
 Château de San Miguel, forteresse militaire située à Garachico, aux îles Canaries ;
 San Miguel, marque de bière espagnole ;
 , entreprise philippine ;
 San Miguel, pays de fiction.

Voir aussi 
 
 , forme italienne

Homonymie de toponyme